Ribalonga (Alijó) - freguesia no concelho de Alijó, Portugal
 Ribalonga (Carrazeda de Ansiães) - freguesia no concelho de Carrazeda de Ansiães, Portugal

Desambiguação